Jato et JATO peuvent désigner :

Sigle 

 Jet-assisted take-off

Patronyme 

 Silvia Jato (1971-), est une présentatrice de télévision et modèle espagnole.

Toponyme 

 Bebe Jato, une localité du Cameroun.
 San Giuseppe Jato, une commune italienne de la province de Palerme dans la région Sicile en Italie.

Divers 
 L'opération Lava Jato, scandale politico-financier au Brésil.
Patronyme hispanique